Osoby:
 Miku – wokalistka zespołu An Cafe
 Nicolás Ladislao Fedor Flores, znany jako Miku – wenezuelski piłkarz

Postacie fikcyjne:
  – wirtualna piosenkarka
 
Anime:
 Metal Fighter Miku – japońskie anime

Miejscowości:
 Miku – wieś w Estonii, w prowincji Võru, w gminie Setomaa